

Persone
 Mario Bombardieri – doppiatore italiano
 Pierpaolo Bombardieri – sindacalista italiano
 Tony Bombardieri – ex pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Vincenzo Bombardieri – politico italiano

Altro
 Bombardieri – coloro che si occupano di un mortaio in una batteria
 Bombardieri – aerei militari progettati per attaccare obiettivi di terra